Особи:

Кеніг, Кьоніґ (нім. König — Король, Цар) — німецькомовне прізвище.

 Альфонс Кеніг (; 1898—1944) — німецький воєначальник, оберст Сухопутних військ нацистської Німеччини (посмертно).
 Денеш Кеніг (; 1884—1944) — угорський математик єврейського походження.
 Йоганн Гергард Кеніг (; 1728—1785) — балтійсько-німецький ботанік, аптекар та лікар.
 Леопольд Кеніг (; 1821—1903) — цукрозаводчик, один з найзаможніших підприємців Російської імперії.
 Людольф Кеніг фон Ватзау (; між 1280 і 1290 — 1347 або 1348) — 20-й великий магістр Тевтонського ордена з 1342 по 1345 рік.
 Петер Кеніг (; 1988) — словацький хокеїст, захисник.

 Інше:

 3815 Кеніг (3815 König) — астероїд головного поясу, відкритий 15 квітня 1959 року.
 Лінійні кораблі типу «Кеніг» () — серія з чотирьох великих лінійних кораблів Імператорських ВМС Німецької імперії періоду Першої світової війни

Багатозначні терміни
Німецькі прізвища